Cäcilienchor bezeichnet:
 Cäcilienchor Frankfurt, Chor in Frankfurt am Main

Siehe auch:
 Cäcilienchöre im Kanton Freiburg
 Allgemeiner Cäcilien-Verband für Deutschland zu weiteren Cäcilienchören (= Kirchenchören)